Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji J&T Banka Prague Open 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Lucie Hradecká a Michaëlla Krajiceková, jehož členky nestartovaly společně. Hradecká do čtyřhry nezasáhla. Spoluhráčkou Krajicekové se stala Karolína Plíšková, s níž skončila ve čtvrtfinále na raketách pozdějších vítězek pražské události.

Vítězem čtyřhry se stal švýcarsko-český nenasazený pár Belinda Bencicová a Kateřina Siniaková, který ve finále zdolal ukrajinsko-českou dvojici Kateryna Bondarenková a Eva Hrdinová po hladkém průběhu 6–2 a 6–2. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů. Bencicová tak získala premiérový titul na okruhu WTA Tour a pro Siniakovou to byla druhá trofej ze čtyřhry.

Nasazení párů 
  Michaëlla Krajiceková /  Karolína Plíšková (čtvrtfinále)
  Ljudmila Kičenoková /  Nadija Kičenoková (čtvrtfinále)
  Věra Duševinová /  Andrea Hlaváčková (1. kolo)
  Čuang Ťia-žung /  Liang Čchen (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

WTA Prague Open
Tenis v Česku v roce 2015
WTA Tour 2015